na Argentina
San Benito (Entre Ríos) - município da província de Entre Ríos

na Guatemala
San Benito (Guatemala) - uma cidade do departamento de El Petén

nos Estados Unidos da América
Condado de San Benito - um condado do estado da Califórnia
San Benito (Texas) - uma cidade do estado do Texas

no Peru
San Benito (distrito) - um distrito do departamento de Cajamarca

Desambiguações de topônimos